Santa Vittoria ima više značenja:
 Santa Vittoria, L'Aquila
 Santa Vittoria, Perugia
 Santa Vittoria, Pescara
 Santa Vittoria, Reggio Emilia
 Santa Vittoria, Sassari